Middelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Middelberg (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Middelberg (1875–1944), niederländischer Ruderer